Exterminator 2 è un film del 1984 diretto da Mark Buntzman. È il sequel del film cult Exterminator del 1980.

Trama 
L'ex veterano della Guerra del Vietnam John Eastland, torna ad uccidere con una maschera da saldatore e un lanciafiamme in mano, stavolta uccide il fratello di un trafficante di droga X. Però X si vendica uccidendo Caroline, la futura moglie di John, e quest'ultimo è più deciso a che mai a compiere la sua vendetta.

Collegamenti esterni 
 

Film thriller d'azione